Lerle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lerle (1915–2001), deutscher evangelischer Theologe
 Johannes Lerle (* 1952), deutscher Abtreibungsgegner und Holocaustleugner